Slobozia több romániai település neve:

 Slobozia, község Argeş megyében
 Slobozia, falu Argeş megye Popeşti községében
 Slobozia, falu Argeş megye Stoeneşti községében
 Slobozia, falu Bákó megye Filipeni községében
 Slobozia, falu Bákó megye Ónfalva városában
 Slobozia, falu Bákó megye Stănişeşti községében
 Slobozia, falu Bákó megye Urecheşti községében
 Slobozia, falu Botoşani megye Broscăuţi községében
 Slobozia, falu Botoşani megye Cordăreni községében
 Slobozia, falu Botoşani megye Păltiniş községében
 Slobozia, Buzău megye
 Slobozia, Dâmboviţa megye
 Slobozia, Giurgiu megye
 Slobozia, Gorj megye
 Slobozia, Ialomiţa megye székhelye
 Slobozia, falu Iaşi megye Ciurea községében
 Slobozia, falu Iaşi megye Deleni községében
 Slobozia, falu Iaşi megye Schitu Duca községében
 Slobozia, falu Iaşi megye Sireţel községében
 Slobozia, falu Iaşi megye Voineşti községében
 Slobozia, falu Neamţ megye községében
 Slobozia, falu Neamţ megye Boghicea községében
 Slobozia, falu Suceava megye Fântânele községében
 Slobozia, falu Suceava megye Zvoriştea községében
 Slobozia, Vaslui megye